Szkielet nadaje kształt i stanowi podporę elementów składowych obiektu złożonego. Wyróżniamy następujące szkielety:
 obiektów technicznych:
 szkielet budowli,
 szkielet pojazdu (samochodu, samolotu),
 szkielet kadłuba jednostki pływającej,
 szkielet broni palnej,
 obiektów biologicznych:
 szkielet (anatomia) – szkielet zwierząt i pierwotniaków,
 cytoszkielet – szkielet komórki,
 szkielet jądrowy – szkielet jądra komórkowego,
 szkielet glebowy – żwir, kamienie i głazy w materiale glebowym.

Zobacz też 
 rusztowanie
 stelaż